Ampère je priimek več znanih osebnosti:
 André-Marie Ampère, francoski fizik in akademik (1775-1836), po katerem se imenuje enota za električni tok, amper; eden od prvih raziskovalcev elektromagnetizma;
 Jean-Jacques Ampère, francoski akademik, zgodovinar in literarni kritik (1800-1864).